Turanga Leela () conocida como Leela es un personaje de la serie animada Futurama, mutante de alcantarilla, capitana de Planet Express. Philip J. Fry, personaje principal de la serie, está enamorado de ella. Su voz es doblada al inglés por Katey Sagal. Leela creció en un orfanato, desconociendo información relativa a sus padres, origen o especie. 

Se unió a la sociedad humana como una extraterrestre, aunque si no fuera por su ojo podría pasar como una humana normal. Su esqueleto contiene 205 huesos, debido a que tiene un solo ojo, carece de la visión estereoscópica y por lo tanto tiene problemas con la percepción de profundidad, a pesar de esto no parece tener ninguna dificultad pilotando la nave de Planet Express.

Su nombre es el título de la obra orquestal más conocida de Olivier Messiaen (1908-1992), la sinfonía Turanga-lila (1948), famosa por su empleo del ondas martenot, un antiguo instrumento electrónico inventado en 1928 por el compositor francés Maurice Martenot, usado antiguamente para temas musicales de películas de ciencia ficción y programas de televisión.

Los escritores de Futurama a menudo añaden detalles menores como chistes, y Leela no es ninguna excepción. Cuando trabajó para el laboratorio de criogénica, era la oficial 1BDI ("un ojo bidimensional").

Biografía 

Leela nació en la sociedad de mutantes subterráneos que habitan en las alcantarillas de la ciudad de Nueva Nueva York. 

Ya que su mutación le daba una apariencia "relativamente" normal (a excepción de que poseía un solo ojo), sus padres la dejaron en una cesta, en la puerta del Orfanato de Mínima Seguridad Cookieville para evitar la degradación de la vida de un mutante. La madre de Leela puso una nota en las mantas de Leela en una escritura extraña, que convenció al jefe del orfanato de que Leela no era humana. Sus padres supervisaron estrechamente su juventud a escondidas, a su vez la protegieron, le daban regalos de cumpleaños, etc.

Cuando era una niña, Leela tuvo a menudo que aguantar las burlas de los otros huérfanos, principalmente debido a que es un cíclope, así como por su corrector dental. 

En el segundo episodio de la temporada 3 de Futurama "Parásitos Perdidos", Leela describe uno de sus recuerdos más felices como "la doble sopa del martes" en el orfanato. 

En ese mismo orfanato conoció a Adlai Atkins con quien más tarde se encontraría, siendo ya adultos, él como un cirujano plástico.

A causa de una tormentosa adolescencia por ser cíclope en el orfanato, Leela practicó y entrenó en Arcturan Kung-Fu, teniendo éxito a pesar del chovinismo de su profesor, Amo Phnog. 

Como una adulta, Leela podría ser vista como una mujer muy atractiva, pero puesto que solo tiene un ojo resulta evidente de su carencia de experiencia en relaciones sentimentales. El primer trabajo mencionado de Leela era un Oficial de Chip de Carrera, por el cual se encuentra con Fry. Después de que Fry la convence de romper lazos con su trabajo, Leela se convierte en Capitán Espacial en el Planet Express.

Leela encontró a su mascota Mordelón (en Latinoamérica) o Mordisquitos (en España) en el planeta Vergon 6, en el episodio "Obras de amor perdidas en el Espacio", y desde entonces lo mantiene como su mascota. En el episodio "el Día que la Tierra se mantuvo Estúpida", Mordelón/Mordisquitos (Nibbler en la versión original) la rescata y la lleva a su planeta natal, Eternium.

Se identifica a Leela como el personaje más competente y responsable en Futurama y capitana de la Nave Planet Express, y por lo general siempre salva vida a los miembros de su tripulación, cuando ellos se encuentran en problemas. Su arma de lucha es ser cinturón negro en Arcturian Kung-Fu. Ella sólo ha sido derrotada en dos ocasiones, en las manos de su exmaestro y contra las mujeres Amazónicas, pero ha sido rescatada por su compañeros de aventuras Fry y Bender.

Siempre lleva una pulsera automatizada sobre la muñeca; su función es algo confusa, en una ocasión Leela lo describió como "esta cosa que llevo sobre mi muñeca". Dice que puede jugar Tetris con la pulsera. En un episodio Leela usa la pulsera como un láser para sujetar la nariz de Fry y en la película Futurama: Bender's Big Score (El gran golpe de Bender) se le puede ver sonándose a leela con un pañuelo el cual proviene de su pulsera. 

Tiene la manía de jugar con su pelo cuando se encuentra nerviosa o confusa. A veces, Leela se da cuenta de lo mucho que le quiere Fry.
Leela, actualmente, vive en el apartamento #69 (Una muestra más de humor de los guionistas de la serie).

Relación con Philip J. Fry 

Aunque ella y Fry han tenido varios momentos íntimos a lo largo de la serie, y él constantemente trata de convencerla, nunca formalizan una relación como tal, hasta la sexta temporada.

Hay varios momentos de la serie en que la relación de Fry y Leela destaca. El primero de ellos es en el episodio Cuento de Navidad (2ACV04), cuando están a punto de besarse bajo una rama de muérdago y estando a punto de que Santa Claus robot los mate. La situación se ha desencadenado previamente porque Fry quiere comprar un regalo a Leela por Navidad, ya que ella no tiene familia; una más de las muchas muestras de interés de Fry por Leela.

En el episodio Antología del interés I (2ACV16), en el fragmento que cuenta Qué ocurriría si Leela fuese más impulsiva, Leela se acuesta con Fry para callarlo mediante el sexo. Previamente Leela ha matado a todos sus compañeros de trabajo para quedarse con la herencia del profesor Farnsworth. Con Fry, en lugar de matarlo, mantiene relaciones sexuales. De aquí sale la única imagen de Fry y Leela juntos en la cama.
Los dos episodios existentes de Antología del interés son episodios independientes de la trama normal. Giran en torno a un invento del profesor Farnsworth, el aparato Que pasaría si... que cuenta una historia ficticia de qué ocurriría en una situación según una pregunta realizada por uno de los personajes de la serie. Por eso la relación entre Fry y Leela en este caso no es real, aunque, muestra que Leela siente algo por Fry (al mantener relaciones sexuales con él en vez de matarlo como hace con el resto de compañeros). Estos episodios equivalen a La Casita del Horror de Los Simpson.

En el episodio Parásitos perdidos (3ACV02) Fry consigue realmente conquistar a Leela. Lo logra gracias a que se come un sándwich en mal estado que contiene unas lombrices super-inteligentes que se dedican a reparar y optimizar el cuerpo de Fry. Así se vuelve un tipo inteligente y sensible, y que toca muy bien el holófono (holofónoro), que encanta a Leela. Leela sabe que está afectado por los parásitos, pero Fry apenas lo sospecha. Cuando se da cuenta de que ella lo quiere por ser quién es gracias a los parásitos, Fry entra en su propio cuerpo gracias a un invento del profesor y expulsa a las lombrices para saber a quién quiere Leela: al Fry de siempre o al Fry con lombrices. Leela le prefiere con lombrices y su relación no llega a nada.

En el episodio Tiempo a trompicones (3ACV14) Fry y Leela se casan y se divorcian. Fry se pasa todo el episodio intentando seducir a Leela, quien lo evita una y otra vez. Debido a unas alteraciones en el continuo espacio-tiempo provocadas por mover cronotoneladas, el tiempo avanza a saltos sin que los personajes sepan qué ocurre durante esos saltos. Así Fry y Leela aparecen casándose tras uno de esos saltos en el tiempo y al salto siguiente se divorcian. Esto sucede sin que ninguno de los dos sepa cómo. Más tarde Fry ve que en un salto en el tiempo escribió I love you Leela con una formación de estrellas que inmediatamente hacen estallar y nadie más ve.

En el episodio El porqué de Fry (4ACV10) Fry sigue intentando tener una cita con Leela, pero ella sale con el secretario del alcalde. Sin embargo, cuando descubre que es un imbécil, regresa a Planet Express. Llega Fry después de pasear a Mordiquitos (y de salvar el Universo) y ella le dice que se alegra mucho de verlo. Entonces Leela besa a Fry en los labios y se acaba el episodio.

En el episodio La picadura (4ACV12), Fry se interpone entre Leela y una abeja espacial que va a a picarla. Fry es atravesado y el aguijón apenas roza a Leela. Así que él muere, pero Leela no es capaz de afrontarlo y tiene constantes sueños, provocados por la miel espacial, donde ve a Fry vivo y ambos flirtean. En los sueños Fry se convierte en el hombre ideal y Leela se obsesiona hasta el punto de suicidarse con una sobredosis de miel espacial para así vivir en un sueño eterno donde Fry está vivo y ambos se quieren. Entonces, en el último sueño, Fry le dice "te amaré siempre", lo que enlaza con la realidad, que es que Fry vive, el veneno de la abeja afectó a Leela y ella está en coma. Fry ha estado dos semanas velándola en el hospital, de ahí que en cada sueño de leela Fry le pida que despierte.

En el episodio La paracaja de Farnsworth (4ACV15) se ve cómo en un universo paralelo, Fry y Leela están "casaditos". Los Fry y Leela del universo paralelo explican a Fry y Leela reales cómo llegaron a ello. Ante la insistencia de Fry para salir con Leela, ella se lo juega a cara y cruz con una moneda. Leela-real saca no salir con él y Leela-paralela saca sí salir con él (en los universos paralelos el juego de cara y cruz da resultados inversos al del universo real). Fry y Leela paralelos empiezan a salir y cuando llevan un año juntos él le regala a ella un coletero con joyas incrustadas. Son muy felices y se casan.

En el último episodio de Futurama hasta 2003, Las manos del diablo son juguetes ociosos (4ACV18), Fry intenta aprender a tocar el holófonoro para conquistar a Leela. Para ello llega a un pacto con el diablo robot y le cambia las manos. Fry se convierte en un maestro y compone una ópera para holófono que cuenta su historia con Leela. Pero antes de la función el diablo robot consigue dejar sorda a Leela y ella, para poder oír la ópera, cambia su mano con el diablo robot por unos oídos (los de Calculón). Pero realmente lo que Leela ha firmado ha sido "dar su mano al diablo", es decir, casarse con él. Para evitarlo Fry devuelve sus manos al diablo robot y pierde así toda capacidad para tocar bien el holófono. A pesar de ello, Leela se queda escuchando el final de la ópera, torpemente tocado por Fry, que muestra a los dos marchándose juntos tomados de la mano. Y éste es el último plano de la serie.

Aparte de todos éstos, hay varios episodios que dan pequeños detalles de la relación de Fry y Leela. Un ejemplo es en el episodio Los obstáculos de Leela como mutante adolescente (4ACV09), en el que Fry y Leela adolescentes salen juntos. En Un vuelo inolvidable (1ACV10) Fry se hace pasar por novio de Leela para que ella pueda evitar a Zapp Branigan.

Al final de Futurama: Into the Wild Green Yonder, Leela finalmente admite que ama a Fry y comienza a tener una relación romántica con él ya abiertamente desde el episodio "Renacimiento" de la sexta temporada. En el prisionero de Benda, Leela tiene relaciones sexuales con Fry, pero en diferentes cuerpos, Fry en el cuerpo de Zoidberg y Leela en el del Profesor Farnsworth. En el episodio "Overclockwise" Leela se marcha del Planet Express a causa de que existe una inestabilidad en su noviazgo con Fry, pero al final del episodio regresa con él, por lo tanto Bender, después de su incidente en ese capítulo, decide revelarles, a los dos, el destino de su relación mediante una carta; nunca se muestra el contenido de la carta, pero por las expresiones faciales de ambos, se llega a concluir que a pesar de que su relación va a vivir altas y bajas, después de todo, Leela tendrá un final feliz al lado de Fry.

En la séptima temporada, se puede ver que su amor por Fry se fortalece, por ejemplo, en el episodio "La monda con pan", pese a que se pelea y termina su relación con él, se siente culpable por haberse comido a Fry (quién supuestamente se convierte en salchicha por culpa de Bender), cae en depresión y recurre con una especialista para que le bloquee todos los recuerdos que están asociados con él, pero cuando se reencuentran, Fry la besa y es en ese momento en el que todos sus recuerdos se desbloquean; se alegra de que este vivo y retoma su noviazgo.

En el capítulo "La gran escapada de Fry y Leela", a pesar de que se reencuentra con su exnovio Sean, Leela prefiere estar a lado de Fry y hace el amor con él, ignorando que son observados por todos los monos del planeta de los monos, ya que su estancia es la "jaula humana" como parte del zoológico del planeta.

En el capítulo final de la serie "Mientras tanto", Fry le pide matrimonio, después del percance que hubo con el último invento del profesor y de que se congelara el Universo, Leela acepta su propuesta y se casa con él. Su luna de miel dura muchos años, tanto así que envejecen juntos, después reaparece el profesor para arreglar su invento y descongelar el Universo, pero les advierte que van a volver al punto exacto en el que se descompuso el aparato y no recordarán nada de lo que ocurrió después, Fry le pregunta si esta dispuesta a volver a hacer su vida a lado de él, ella le dice que si, se besan y en eso finaliza el episodio, mostrando que Fry será siempre su verdadero amor

Blernsball 

Fue la primera mujer en la liga de Blernsball (blatabol en Latinoamérica) de primera división. Pero en realidad era un truco publicitario para atraer al público de las barracas de feria. Se convirtió en la peor jugadora de la Historia. Usaba el número 7/8. 
Gracias a este hecho, Leela ocupó un lugar en el museo de jugadores reconocidos de Blernsball de la Historia.

Vida amorosa

Decano Vernon 
Se conocieron cuando el equipo visitó la Universidad de Marte. Tuvieron una cita pero él no volvió a llamarla.

Sean 
Leela de vez en cuando se refería a este exnovio nunca visto, describiéndolo como inculto, poco ambicioso, pálido, y encorvado, pero encontrando su capacidad musical (en el saxofón) atractiva. Sean también tocaba el saxo desnudo sobre su sofá, aunque su relación con Leela terminó cuando ella encontró fibras del sofá de otra en su trasero.

Doug 
Sólo es visto en Los trabajos de amor perdidos en el espacio al principio mismo cenando con Leela en un restaurante de fantasía. Se desconoce si realmente él y Leela han estado saliendo desde hace algún tiempo o si tienen solamente una cita. A Leela le gusta él al principio porque no se preocupa que sea cíclope. Sin embargo, después de verlo bebiendo ruidosamente de una menta de sobremesa con su lengua muy larga parecida a un lagarto, Leela inmediatamente le tiene aversión. Esto es quizás una pista de que la cita era su primer encuentro juntos.

Zapp Brannigan 
Cuando Leela está viajando hacia el planeta Vergon 6 con el propósito de salvar a los animales de allí (una misión caritativa para reducir impuestos, según el profesor Farnsworth) son detenidos por Zapp Brannigan, el capitán de la nave Nimbus, que tiene el planeta sometido bajo la "ley de Brannigan". Al principio, Leela piensa que es un hombre admirable porque logró conquistar un planeta dominado por robots asesinos, pero enseguida descubre que es un hombre egocéntrico, pagado de sí mismo y confiado en sus habilidades tanto para el combate como para la seducción (de hecho, lo del planeta de robots asesinos lo superó enviando a sus hombres para que murieran hasta que colapsó a los robots). 

Mientras están a bordo, Brannigan invita a Leela a su camarote para intentar acostarse con ella, pero sus pésimos intentos sólo consiguen ahuyentarla. Cuando Brannigan se echa a llorar, Leela se acuesta con él por pena, algo que siempre deseará no haber hecho. Desde entonces y durante toda la serie, Zapp siempre la ha hostigado y recordado lo que hizo cada vez que se ven, por lo cual ha hecho que Leela le tenga rencor. Aunque Branigan ignora esto, ya que esta realmente obsesionado con Leela

Chaz 
La halaga mostrando el poder que tiene como ayudante del Alcalde. Sin embargo, después de un encuentro con unos niños de un orfanato, ella decide terminar su relación debido a que se dio cuenta de que Chaz abusaba de su posición y tiene una mala actitud con los niños y porque se da cuenta de que Fry sin tener la influencia del ayudante del alcalde, hace las cosas esforzándose por hacerla feliz.

Adlai Atkins 
Es un recuerdo amargo de su niñez, Leela se encuentra con Adlai años después cuando Adlai es un afamado cirujano plástico, y le ofrece darle un aspecto normal con un segundo ojo.
A raíz de esto, se convierten en novios, y un día Adlai le pide tener hijos a Leela por lo que deciden adoptar. Precisamente, en ese momento Bender intentaba poner en adopción una panda de doce huérfanos que él mismo adoptó.
La policía le encuentra y le mete en la cárcel, junto con Fry y los doce huérfanos. Leela se da cuenta de que una huérfana es insultada y marginada por el resto de niños por lo que decide adoptarla. Adlai, al ver que tenía tres orejas accede a operarla para que se convierta en una niña normal, pero Leela al ver que esto ya era demasiado decide romper con Adlai y obligarle a que la vuelva a dejar con un solo ojo.

Alkazar 
Mientras todos estaban explorando Internet, Leela se encontró con un extraterrestre que, como ella, tenía un solo ojo. Antes de poder saber quién era, Fry logró destruirlo (estaban jugando a una especie de shoot'em'up), pero el cíclope averiguó quién era.

El cíclope, llamado Alkazar, le envía un video mail en el que le dice dónde encontrarlo: en el planeta Cyclopia. Una vez allí, Alkazar le cuenta la historia de cómo casi todo el mundo pereció cuando los seres ciegos de Subterra 3 lanzaron misiles en todas direcciones, impactando en cuarenta planetas incluido Cyclopia. Afortunadamente, los científicos de Cyclopia lograron enviar a un bebé en una nave, probablemente Leela (al más puro estilo Superman), mientras que él intentaba pescar una zarigüeya muerta de una piscina. Leela decide que, para salvar a su raza y reconstruir la civilización Ciclópea, debe casarse con Alkazar.

Mientras Bender se dedica a robar todo lo de valor que encuentra, Fry, que tiene ceescubrir por qué el Valle prohibido está prohibido, pero acaba metido en una celda. Leela, que había pensado dejar a Alkazar porque se está aprovechando de ella (la obliga a limpiar el palacio y a acostarse con él todas las noches, lo quiera ella o no) acepta la oferta de matrimonio que Alkazar le hace ya que cree que es la única manera de salvar a su raza.

Mientras la boda se desarrolla, Fry y Bender se cuelan en el Valle prohibido y descubren el secreto de Alkazar, volviendo justo a tiempo para evitar que Leela diga el «sí, quiero»: en realidad, Alkazar es un alien multiforma que buscaba razas de las que solo quedara una mujer/hembra para hacer que se casaran con él y cuidar de cada uno de los cinco palacios que poseía.

Lars Fillmore 
En la primera película de Futurama, Futurama: Bender's Big Score (El gran golpe de Bender) Leela conoce a Lars, que más tarde se convertiría en el verdadero amor de Leela.
Leela y Lars comienzan a tener más citas, hasta que deciden casarse. Fry, celoso intenta estropear la boda. En esta, el cuerpo duplicado de Hermes muere, y el Profesor le recuerda que estaba condenado al ser un duplicado de viajes en el tiempo. Lars cancela la boda ya que no quiere que un día feliz sea empañado por tal tragedia.
Más tarde, Fry se daría cuenta de que lo que le hace feliz a él y a Leela no es lo mismo, e intenta reconciliarla con Lars.
Pero en el último momento, Lars muere, por salvar a Leela, y se ve el tatuaje de Fry en Lars, que era realmente un duplicado de Fry del futuro, y estaba condenado a morir de todas formas (por lo que canceló la boda).

Philip J. Fry 
Como se ve en la sección "Relación con Philip J. Fry" en este artículo, su relación siempre ha sido complicada. Aunque Fry siempre la ha amado, y ella nunca le corresponde (siempre da la impresión de que se niega a sus propios sentimientos), al final de Futurama: Into the Wild Green Yonder, finalmente admite que lo ama. Para más información consultar el apartado "Relación con Fry".

Amy Wong 
Es su mejor amiga o la única, en uno de los capítulos cuando Amy casi muere ella la salva y dijo: "Leela como podré ayudarte" y comenzó a besarle en la cara, después en la boca y finalmente son novias.

Leela
Leela
Aviadores ficticios
Karatecas ficticios
Veteranos de guerra ficticios
Mujeres guerreras ficticias